

Patronyme 

 Dorothea Wieck (1908-1986), une actrice allemande de théâtre et de cinéma ;
 Friedrich Wieck (1785-1873), un des plus célèbres professeurs de piano de son temps ;
 Friedrich Georg Wieck (1800-1860), écrivain et industriel allemand ;
 Hans-Georg Wieck (1928-), un diplomate allemand et ancien président du BND ;
 Marie Wieck (1832-1916), pianiste, chanteuse, professeure et compositrice allemande ;
 Clara Wieck (1819-1896), pianiste et compositrice allemande ;
 Michael Wieck (1928-2021), un musicien d’orchestre et écrivain allemand.

Toponyme 

 Wieck, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Clara Schumann, née Wieck.